Nangu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nangu (köping), Shandong, 
 Nangu (köpinghuvudort i Kina, Gansu Sheng) 

Robotskapade Kinaförgreningar